Плахово — село Воскресенского сельсовета Данковского района Липецкой области России.

География 
Село находится по обеим берегам реки Птань. Через него проходит автомобильная дорога с остановкой общественного транспорта.

Улицы 
 ул. Заречная
 ул. Молодёжная
 ул. Садовая
 ул. Советская
 ул. Центральная
 ул. Школьная
 пер. Малый

История 
Некоторое время Село Плахово было центром самостоятельного сельского совета. 18 августа 2011 года законом Липецкой области № 536-ОЗ Плаховский сельсовет был включён в Воскресенский сельсовет.

Население 

Население села в 2009 году составляло 253 человека (90 дворов), в 2015 году — 186 человек.

Достопримечательности 
В 1977 году в центре села был возведён памятник погибшим воинам-землякам, который находится перед зданием Дома культуры.

Примечания

Ссылки 
 Плахово (село)
 Село Плахово

Населённые пункты Данковского района